

Шаровка — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Шаровка — присілок, Дубровський район, Брянська область

Див. також 
 Шарівка